Бризе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бризе, Огюст (1805—1858) — французский поэт.
 Бризе, Стефан (род. 1966) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актер.